Bourg (Gironde)
 Bourg (Haute-Marne)
 Le Bourg